В одиночному розряді тенісного турніру US Clay Court Championships 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Вірджинія Рузічі здобула титул, у фіналі перемігши Гелену Сукову 6-2, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Вірджинія Рузічі (Переможниця)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Зіна Гаррісон (2-ге коло)
  Бонні Гадушек (півфінал)
  Пем Кеселі-Телфорд (2-ге коло)
  Джоанн Расселл (2-ге коло)
  Гелена Сукова (фінал)
  Бонні Гадушек (чвертьфінал)

 Катрін Танв'є (3-тє коло)
 Іванна Мадруга-Оссес (3-тє коло)
 Даянн Балестрат (чвертьфінал)
 Ліса Бондер-Крайсс (3-тє коло)
 Відсутня
 Лей-Енн Томпсон (2-ге коло)
 Сьюзен Маскарін (чвертьфінал)
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

US Clay Court Championships